Flandrin ist der Familienname folgender Personen:

 Hippolyte Flandrin (1809–1864), französischer Maler
 Jean Flandrin, († 1415), französischer Erzbischof und Pseudokardinal
 Jules Flandrin (1871–1947), französischer Genre-, Porträt- und Landschaftsmaler
 Paul Jean Flandrin (1811–1902), französischer Landschaftsmaler